E-formulier (digitale voorziening), een digitaal formulier.
 E-formulier (Europese sociale voorzieningen), Europese formulieren voor sociale voorzieningen.